SSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di M'banza Congo (Angola)
 ssy – codice ISO 639-3 della lingua saho